Forestella ima više značenja:
 Forestella, Catanzaro
 Forestella, Cosenza
 Forestella, Frosinone